Registarske oznake u SFRJ su imale dva ili tri slovna znaka (geografski kod) i dve grupe brojeva odvojene crticom, sa petokrakom između slova i brojeva. Kombinacije brojeva su mogle biti: trocifreni i trocifreni, na primer BG*123-456, trocifreni i dvocifreni, na primer BG*123-45 i dvocifreni i dvocifreni, na primer BG*12-34.

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

Nakon Raspada SFRJ sve bivše članice su odbacile zvezdice, ali su u većini zemalja slabo izmenjene same tablice.
 Registarske oznake u Bosni i Hercegovini
 U Bosni i Hercegovini su 1998. registarske oznake promenili u drugačiji format, na primer 123-M-456 ili novija verzija A12-M-345. Oznake gradova su ukinute zbog etničkih tenzija.
 Registarske oznake u Hrvatskoj
 Hrvati nisu previše promenili svoje registarske oznake. Format registarskih oznaka u Hrvatskoj je: Geografski kod, 3 ili 4 broja i 2 slova, na primer ZG:1234-AA
 Registarske oznake u Severnoj Makedoniji
 Makedonci takođe nisu previše promenili registarske tablice. Format njihovih tablica je: Geografski kod, 3 broja i 2 slova, na primer SK:123-AA 
 Registarske oznake na AP Kosovu i Metohiji
 Na Kosovu je UNMIK izdavao tablicu sa formatom: 3 broja, slova KS, i 3 broja. Nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, krenule su da se izdaju tablice sa formatom: Brojčani geografski kod (umesto slova brojevi), tri broja i dva slova)(01(Priština)123-AA). Od 1. novembra 2011. srpske tablice su prestale da važe i od tada Srbi koriste UNMIK-ove tablice.
 Registarske oznake u Crnoj Gori
 Format Crnogorskih tablica je: Geografski kod, 2 slova i 3 broja, na primer PG:AB-123 
 Registarske oznake u Srbiji
 Srbi su do 2011. zamenili samo zvezdicu sa zastavom SCG, a od 2011, format je: geografski kod, 3 ili 4 broja i dva slova, na primer BG:123-AA
 Registarske oznake u Sloveniji
 Format registarskih oznaka u Sloveniji je: geografski kod, 1 slovo i broj, i tri broja, na primer LJ:A1-123.

Registarske oznake ex-YU republika

Vidi još 
 Registarske oznake u Saveznoj Republici Jugoslaviji

Spoljašnje veze 

Југославија
Регистарске ознаке